Идра – блюдо армянской кухни, плов из гороха и риса с мясом.

Приготовление 
Сухой горох предварительно замачивают в воде, затем варят его до полуготовности. Кусочки мяса, обычно говядины или баранины, отваривают в небольшом количестве воды. Добавляют нарезанный лук, черный перец, соль, рис и горох (сочетание зерновых и бобовых характерно для армянской кухни). Упаривают до консистенции рассыпчатой каши.

Источники  
 Плов из гороха с мясом (идра)
 Арам Сергеевич Пирузян. Армянская кулинария. - Ереван: Айастан, 1984. – 271 с. - С. 202
 Плов из гороха с мясом (идра)  - С. 202

Мясные блюда
Армянская кухня